Панневиц () — различные значения:

 Панневиц — деревня в Верхней Лужице, коммуна Буркау района Баутцен, земля Саксония, Германия
 Панневиц — деревня в Верхней Лужице, коммуна Нешвиц района Баутцен, земля Саксония, Германия